

Astronomia 
 O2 – sottoclasse della classificazione stellare

Chimica 
 O2 – formula chimica dell'ossigeno molecolare

Codici 
 O2 – codice vettore IATA di Oceanic Airlines
 O-2 – designazione degli aerei USA per Cessna O-2 Skymaster

Economia 
 O2 plc – azienda britannica di telecomunicazioni

Informatica 
 -O2 – parametro di CFLAGS

Musica 
 O2 – album dei FireHouse del 2000
 O2 – album di Judy Ongg del 2002
 O2 – album degli O-Town del 2002
 O2 – canzone di Sleater-Kinney, contenuta nell'album One Beat del 2002

Strade 
 O 2 – autostrada turca, raccordo tangenziale di Istanbul

Altro 
 The O2 – tensostruttura di Londra, nota anche con il precedente nome di "Millennium Dome"
 The O2 Arena – impianto polifuzionale situato all'interno del The O2
 The O2 – forum per concerti ed eventi di Dublino, noto anche con il precedente nome di The Point

Formule molecolari